Bill Thompson (acteur), acteur ayant prêté sa voix à Droopy Doget plusieurs personnages de Disney
 Bill Thompson III, éditeur de Bird Watcher's Digest
 Bill Thompson (football américain), ancien joueur de football américain
 Bill Thompson (football)
 Bill Thompson (automobile), coureur automobile, triple vainqueur du Grand Prix automobile d'Australie dans les années 1930
 William Forde Thompson, psychologue australien